Las tres hermanas hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cultivo
 Tres cultivos de algunos pueblos indígenas de Norteamérica, denominados Las tres hermanas.

Geografía
 Tres ríos de la República de Irlanda, denominados conjuntamente Las tres hermanas.

Personas
 Tres mujeres ancianas que viven en un colegio llamadas Las tres hermanas.

Teatro
 La obra de teatro de Anton Chejov Las tres hermanas.